Кукуев — фамилия; имеет женскую форму Кукуева.
 Кукуев, Лев Архипович (1921—1992) — русский советский прозаик, детский писатель.
 Кукуев, Николай Александрович (1875—1951) — российский и советский шашист, шашечный композитор и теоретик русских шашек. См. также 
 Кукуево — название населённых пунктов.
 Жертва Кукуева — один из дебютов в русских шашках, вариация тычка.